Чемпіонат України з футболу 2013–2014 років — 23-й чемпіонат України з футболу.

Прем'єр-ліга

Перша ліга

Друга ліга

Посилання 
 Офіційний сайт Федерації футболу України
 Офіційний сайт Професіональної футбольної ліги

Примітки 

Сезони чемпіонатів України з футболу
2013 у футболі
2014 у футболі
2013 в українському спорті
2014 в українському спорті